LDP puede hacer referencia a:

Lenguaje de descripción de páginas, lenguaje de programación.
Partido Liberal Democrático de Australia
Partido Liberal Democrático de Japón